Le Douar de Lamharate se situe à 18 km environ de Jemaa Sahim en direction de Youssoufia, dans la province de Safi, au Maroc. C'est un des douars "sites" les plus anciens du pays.

Son cimetière, avec des tombes "Sidi Belfred, Lalla Aïcha,Béni Dghough, Ouled Sfaya..." datant de plusieurs siècles, n'a pas encore été fouillés par les archéologes, en dépit de mines d'anciennes monnaies qui datent d'une centaine d'années.

Doukkala-Abda
Village au Maroc